Cerapoda (dinosauriër), een groep dinosauriërs behorend tot de Genasauria
 Cerapoda (geslacht), een vlindergeslacht